

Ivanovič comme nom de famille 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ana Ivanović (1987-), joueuse de tennis serbe.
 Branislav Ivanović (1984-), footballeur serbe. 
 Duško Ivanović (1957-), joueur et entraîneur de basket-ball monténégrin.
 Katarina Ivanović (1811 ou 1817-1882), peintre serbe.
 Nikola Ivanović (né en 1994), joueur monténégrin de basket-ball.
 Oliver Ivanović (1953-2018), homme politique serbe.

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme serbe